Rast je lahko:

 Rast, glasilo slovenskega katoliškega dijaštva v Italiji (1925-26)
 Rast, vestnik slovenske dijaške zveze (1927-1931)
 Rast, list dijaškega literarnega društva Oton Župančič na Drž. real. gimnaziji kralj. Andreja v Ptuju (1931-33)
 Rast, mesečnik za versko vzgojo (1945)
 Rast, mladinska priloga Mladike (1982-)
 Rast, glasilo gibanja Pot (1987-2003)
 Rast, revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja (1990-)
 Rast, naselje v Srbiji